ТСШ — многозначная аббревиатура:
 ТСШ — трансформатор сухой шахтный
 ТСШ — турбобур секционный шпиндельный
 ТСШ — тощий семечкой и штыбом (марка угля)

См. также 
  — аббревиатура латиницей